Neumann è un nome di famiglia tedesco.

Persone
 Alfred Neumann – scrittore, drammaturgo e poeta tedesco
 Andrés Neumann – produttore teatrale uruguaiano di cittadinanza austriaca
 Arno Neumann – calciatore tedesco
 Carl Gottfried Neumann – matematico tedesco
 Elisabeth Noelle-Neumann – sociologa tedesca
 Erich Neumann – politico tedesco
 Erich Neumann – psicologo tedesco
 Franz Ernst Neumann – fisico e matematico tedesco
 Franz Neumann – filosofo e giurista tedesco
 Giovanni Nepomuceno Neumann – vescovo cattolico statunitense
 Heinz Neumann – politico tedesco
 Herbert Neumann – ex calciatore e allenatore tedesco
 Johann Neumann – calciatore austriaco
 Johann Balthasar Neumann – architetto e ingegnere tedesco
 Johann Philipp Neumann – fisico, bibliotecario e poeta austriaco
 John von Neumann – matematico e informatico ungherese naturalizzato statunitense
 Johnny Neumann – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Karl Friedrich Neumann – orientalista, storico e traduttore tedesco
 Kurt Neumann – regista tedesco naturalizzato statunitense
 Lotte Neumann – attrice, sceneggiatrice e produttrice cinematografica tedesca
 Margarete Buber-Neumann – scrittrice e giornalista tedesca
 Mark Neumann – politico statunitense 
 Nadine Neumann – ex nuotatrice australiana
 Oscar Neumann – zoologo e ornitologo tedesco
 Otto Neumann – velocista e ostacolista tedesco
 Paul Neumann – ex cestista statunitense
 Phil Neumann – calciatore tedesco
 Philipp Neumann – cestista tedesco
 Robert Neumann – letterato e scrittore austriaco
 Sebastian Neumann – calciatore tedesco
 Stanislav Kostka Neumann – poeta, giornalista e politico ceco
 Teresa Neumann – mistica cattolica tedesca
 Václav Neumann – direttore d'orchestra e violista ceco
 Wilhelm Anton Neumann – religioso e archeologo austriaco

Astronomia
 6351 Neumann – asteroide delle fascia principale
 Neumann – cratere sulla superficie di Mercurio

Aziende
 Georg Neumann – azienda costruttrice di microfoni tedesca